Spojení písmen V a W může mít různé významy:

VW 
 IATA kód společnosti Aeromar
 Volkswagen
 Voskovec & Werich – umělecká dvojice (Jiří Voskovec a Jan Werich)